Сергей Литовченко:
 Литовченко, Сергей Викторович (род. 1979) — украинский футболист.
 Литовченко, Сергей Сергеевич (род. 1987) — украинский футболист.